Rasdorf steht für

 Rasdorf, Gemeinde im Landkreis Fulda, Hessen
 Rasdorf (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Raasdorf
 Raßdorf
 Rastorf
 Rastdorf
 Schloss Rahstorf